Slovenska košarkarska reprezentanca je pri članih od začetka svojega obstoja leta 1991 nastopila na desetih evropskih prvenstvih. Najboljši rezultat je dosegla leta 2017 z zmago in naslovom evropskih prvakov, za kar je na Dan državnosti leta 2018 prejela zlati red za zasluge. Enako odmeven rezultat je bilo četrto mesto na olimpijadi v Tokiju. 

V treh nastopih na svetovnem prvenstvu je leta 2006 zasedla dvanajsto, leta 2010 osmo mesto in leta 2014 sedmo mesto.

Sedanje moštvo

Trenutna postava 
Evropsko prvenstvo v košarki 2017 - Turčija

Selektorji

1990-2010

2010 - danes

Velika tekmovanja

Olimpijske igre

FIBA World Cup

FIBA EuroBasket

Statistika

Število nastopov

Največ točk

Okrepljeno so zapisani aktivni igralci.

Slovenski igralci v NBA

Opombe: * Boris Gorenc je z Chicago Bulls 1. oktobra 1997 podpisal enoletno pogodbo, a so zaradi njegovih poškodovanih kolen pogodbo prekinili 30. oktobra 1997, tik pred začetkom sezone. Tako nikoli ni odigral nobene tekme v ligi NBA. Je pa 2 meseca treniral z Michael Jordanom in z njim skupaj igral na 1997 McDonald's Open.* Mirza Begić je 14. oktobra 2015 podpisal s New Orleans Pelicans. Odpuščen je bil dva dni kasneje.* Anthony Randolph je preden prejel slovensko državljanstvo igral med leti 2008-2014 za ekipe Golden State Warriors, New York Knicks, Minnesota Timberwolves in Denver Nuggets.* Zoran Dragić je bil 27. julija 2015 poslan v Boston Celtics. 10. avgusta 2015 je bil odpuščen.

Nastopi na velikih tekmovanjih  

Evropsko prvenstvo 1993: 14. mesto izmed 16 reprezentanc, 3 tekme, 1 zmaga in 2 poraza 

Jure Zdovc, Teoman Alibegović, Roman Horvat, Boris Gorenc, Marijan Kraljević, Slavko Kotnik, Marko Tušek, Jaka Daneu, Darko Mirt, Primož Bačar, Žarko Đurisić, Bostjan Leban (selektor: Janez Drvarič)

Evropsko prvenstvo 1995: 9. mesto izmed 14 reprezentanc, 6 tekem, 2 zmagi in 4 porazi 

Teoman Alibegović, Jure Zdovc, Roman Horvat, Marijan Kraljević, Marko Tušek, Marko Milič, Boris Gorenc, Slavko Kotnik, Jaka Daneu, Aleš Kunc, Matjaž Tovornik, Walter Jeklin (selektor: Zmago Sagadin)

Evropsko prvenstvo 1997: 14. mesto izmed 16 reprezentanc, 5 tekem, 1 zmaga in 4 porazi 

Jure Zdovc, Teoman Alibegović, Marko Milič, Radoslav Nesterovič, Boris Gorenc, Marko Tušek, Ivica Jurković, Goran Jagodnik, Jaka Daneu, Aleš Kunc, Radovan Trifunović, Walter Jeklin (selektor: Andrej Urlep)

Evropsko prvenstvo 1999: 10. mesto izmed 16 reprezentanc, 6 tekem, 2 zmagi in 4 porazi 

Marko Milič, Jure Zdovc, Radoslav Nesterović, Matjaž Smodiš, Sani Bečirović, Goran Jagodnik, Ivica Jurković, Marijan Kraljević, Jaka Daneu, Matjaž Tovornik, Walter Jeklin, Ervin Dragsič (selektor: Boris Zrinski)

Evropsko prvenstvo 2001: 13. mesto izmed 16 reprezentanc, 3 tekme, 1 zmaga in 2 poraza 

Arriel McDonald, Marko Milič, Radoslav Nesterović, Beno Udrih, Sani Bečirović, Matjaž Smodiš, Jaka Lakovič, Ivica Jurković, Goran Jagodnik, Boris Gorenc, Marko Tušek, Marijan Kraljević (selektor: Boris Zrinski)

Evropsko prvenstvo 2003: 9. mesto izmed 16 reprezentanc, 4 tekme, 2 zmagi in 2 poraza 

Boštjan Nachbar, Marko Milič, Jaka Lakovič, Primož Brezec, Boris Gorenc, Marko Tušek, Jurica Golemac, Slavko Duščak, Ivica Jurković, Marijan Kraljević, Goran Jurak, Simon Petrov (selektor: Slobodan Subotić)

Evropsko prvenstvo 2005: 6. mesto izmed 16 reprezentanc, 6 tekem, 4 zmage in 2 poraza 

Marko Milič, Radoslav Nesterović, Boštjan Nachbar, Jaka Lakovič, Primož Brezec, Sani Bečirović, Erazem Lorbek, Uroš Slokar, Goran Jurak, Marko Maravić, Aleksandar Ćapin, Nebojša Joksimović (selektor: Aleš Pipan)

Svetovno prvenstvo 2006: 13. mesto izmed 24 reprezentanc, 6 tekem, 3 zmage in 3 porazi 

Marko Milič, Radoslav Nesterović, Jaka Lakovič, Beno Udrih, Boštjan Nachbar, Sani Bečirović, Primož Brezec, Uroš Slokar, Goran Jurak, Sašo Ožbolt, Željko Zagorac, Goran Dragić (selektor: Aleš Pipan)

Evropsko prvenstvo 2007: 7. mesto izmed 16 reprezentanc, 8 tekem, 5 zmag in 3 porazi 

Radoslav Nesterovič, Matjaž Smodiš, Jaka Lakovič, Erazem Lorbek, Goran Dragić, Uroš Slokar, Goran Jagodnik, Aleksandar Ćapin, Domen Lorbek, Gašper Vidmar, Sandi Čebular, Jaka Klobučar (selektor: Aleš Pipan)

 Evropsko prvenstvo 2009: 4. mesto izmed 16 reprezentanc, 8 tekem, 5 zmag in 3 porazi 

Primož Brezec, Matjaž Smodiš, Jaka Lakovič, Erazem Lorbek, Goran Dragić, Uroš Slokar, Goran Jagodnik, Jurica Golemac, Domen Lorbek, Samo Udrih, Boštjan Nachbar, Jaka Klobučar (selektor: Jure Zdovc)

 Svetovno prvenstvo 2010: 8. mesto izmed 24 reprezentanc, 7 tekem, 5 zmag in 2 poraza 

Uroš Slokar, Jaka Lakovič, Hasan Rizvić, Sani Bečirović, Jaka Klobučar, Samo Udrih, Boštjan Nachbar, Goran Dragić, Goran Jagodnik, Miha Zupan, Gašper Vidmar, Primož Brezec (selektor: Memi Bečirović)

 Evropsko prvenstvo 2011: 7. mesto izmed 24 reprezentanc, 11 tekem, 7 zmag in 4 porazi 

Uroš Slokar, Jaka Lakovič, Luka Rupnik, Sašo Ožbolt, Matjaž Smodiš, Samo Udrih, Edo Murić, Goran Dragić, Goran Jagodnik, Zoran Dragić, Mirza Begić, Erazem Lorbek (selektor: Božidar Maljković)

 Evropsko prvenstvo 2013: 5. mesto izmed 24 reprezentanc, 11 tekem, 7 zmag in 4 porazi 

Uroš Slokar, Jaka Lakovič, Jure Balažič, Nebojša Joksimović, Edo Murić, Jaka Blažič, Boštjan Nachbar, Goran Dragić, Zoran Dragić, Domen Lorbek, Gašper Vidmar, Mirza Begić (selektor: Božidar Maljković)

 Svetovno prvenstvo 2014: 7. mesto izmed 24 reprezentanc, 7 tekem, 5 zmag in 2 poraza 

Jure Balažič, Uroš Slokar, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Edo Murić, Jaka Blažič, Miha Zupan, Goran Dragić, Zoran Dragić, Domen Lorbek, Jaka Klobučar, Alen Omić (selektor: Jure Zdovc)

 Evropsko prvenstvo 2015: 9. - 16. mesto izmed 24 reprezentanc, 6 tekem, 3 zmage in 3 porazi 

Jure Balažič, Uroš Slokar, Mitja Nikolić, Klemen Prepelič, Saša Zagorac, Jaka Blažič, Miha Zupan, Luka Rupnik, Zoran Dragić, Nebojša Joksimović, Jaka Klobučar, Alen Omić (selektor: Jure Zdovc)

 Evropsko prvenstvo 2017: 1. mesto izmed 24 reprezentanc, 9 tekem, 9 zmag

Goran Dragić, Aleksej Nikolić, Matic Rebec, Jaka Blažič, Luka Dončić, Klemen Prepelič, Vlatko Čančar, Edo Murić, Anthony Randolph, Saša Zagorac, Žiga Dimec, Gašper Vidmar (selektor: Igor Kokoškov)

Viri in opombe

Zunanje povezave 

 Košarkarska zveza Slovenije (KZS) 

Košarka v Sloveniji
Slovenija
Košarka

Športna moštva, ustanovljena leta 1992
Bloudkovi nagrajenci